Барбара Поттер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Паскаль Параді.

Мануела Малєєва виграла титул, перемігши у фіналі Сільвію Ганіку з рахунком 7–6, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Мануела Малєєва (переможниця)
  Барбара Поттер (2-ге коло)
  Сільвія Ганіка (фінал)
  Даянн Балестрат (1-ше коло)
  Стефані Реге (1-ше коло)
  Яна Новотна (чвертьфінал)
 n/a
  Клаудія Порвік (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of Kansas Draw

1988
Тур WTA 1988